Lepteutypa är ett släkte av svampar. Lepteutypa ingår i familjen Amphisphaeriaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Lepteutypa